Sawyer House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sawyer House (Massachusetts), ID-Nr. 90000194
 Sawyer House (Michigan), ID-Nr. 77000721